Der Kanton Calvi ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Calvi, im Département Haute-Corse und in der Region Korsika. Sein Hauptort ist Calvi.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 14 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 bestand der Kanton Calvi aus den zwei Gemeinden Calvi und Lumio. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 50,38 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2B12.

Calvi